Маклаковский сельсовет — название ряда административно-территориальных образований в России.

Список 
 Маклаковский сельсовет — в составе Думиничского района Калужской области.
 Маклаковский сельсовет — в составе Спасского района Нижегородской области.
 Маклаковский сельсовет — в составе Пронского района Рязанской области (упразднён в конце 1990х с преобразованием сельсоветов в сельские округа).
 Маклаковский сельсовет — в составе Велижского района Смоленской области (упразднён в конце 1990х с преобразованием сельсоветов в сельские округа).

См. также